Роботы Болт и Блип (Bolts and Blip) — мультсериал, созданный Джочи Прециози в партнерстве с итальянской студией Method Animation.

Премьеры в мире

Примечания 

Мультсериалы